Detta är en lista över ett urval av sjöar på Island.

Referenser

 
Sjöar
Islands sjöar